Palma kan som auktorsförkortning betyda:

 Ricardo L. Palma
 M. Palma

Robotskapade auktorsförkortningar